Senzaki ist der Familienname folgender Personen:

 Katsuya Senzaki (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Senzaki Nyogen (1876–1958), japanischer Rinzai-Zen-Meister